Натуральне число 262
 262 рік до нашої ери
 262 рік нашої ери